Esquerra Catalana va ésser un partit polític constituït a Barcelona al novembre del 1921 amb la voluntat de "treballar per tots els mitjans legals per aconseguir la més àmplia autonomia de Catalunya dins l'Estat espanyol". Tingué una secció juvenil (Jovent d'Esquerra Catalana). En foren dirigents Gumersind Bondia i Teijeiro, Eusebi Isern i Dalmau i Joan Santiñá. Es dissolgué al desembre del 1923.

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts
Partits polítics de la restauració borbònica